Plaats in Indonesië
 Ngrawan (Getasan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Ngrawan (Berbek), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java